Dimitrie Sturdza-Miclăușanu – politico e accademico rumeno
 Lucia Sturdza-Bulandra – attrice e docente rumena
 Mihail Sturdza – nobile rumeno